Hunger steht für:
 Hunger, physischer Reiz
 Unterernährung
 Welthunger
 Hunger (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hunger (US-amerikanische Band), US-amerikanische Rockband
 Hunger (österreichische Band), österreichische Band
 Hunger (Betzenstein), Ortsteil von Betzenstein
 Hunger (um 800–866), friesischer Heiliger, Bischof von Utrecht, siehe Hungerus Frisus
 Der Hunger, Flurstück von Bischofswerda, siehe Hungerau

Hunger oder The Hunger ist der Titel folgender Werke:
 Hunger (Dokumentarfilm), Deutschland, 2009
 Hunger (Roman), Roman von Knut Hamsun (1890)
 Hunger (1966), dänisch-norwegisch-schwedischer Film von Henning Carlsen
 Hunger (1974), kanadischer Animationsfilm von Peter Foldes
 Hunger (2008), britischer Film von Steve McQueen
 Hunger (2009), US-amerikanischer Film von Steven Hentges 
 The Hunger, Originaltitel von Begierde (1983), britischer Film von Tony Scott
 Begierde – The Hunger, kanadisch-britisch-US-amerikanische Fernsehserie (1997–2000)